Division 1 i innebandy för damer 1996/1997 var Sveriges högsta division i innebandy för damer för säsongen 1995/1996. Division 1-spelet var under denna säsong även kvalificerande för den säsongen 1997/1998 nya Elitserien. Division 1 bestod av sex serier (norra, nordvästra, västra, östra, sydvästra och södra) som vardera bestod av 8 lag. De två främsta i varje serie gick vidare till SM-slutspel, medan de två sämsta i varje serie flyttades ner och lag 8. Högdalens AIS blev svenska mästarinnor efter finalseger mot Skellefteå IBK med 2-1 i matcher.

Sluttabeller

Division 1 norra
Lag 1–2: Slutspel. Lag 3: nytt kontrakt. Lag 4: nedflyttningskval.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 nordvästra
Lag 1–2: Slutspel. Lag 3: nytt kontrakt. Lag 4: nedflyttningskval.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 västra
Lag 1–3: Slutspel Lag 4: nedflyttningskval.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 östra
Lag 1–3: Slutspel Lag 4: nedflyttningskval.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 sydvästra
Lag 1–3: Slutspel Lag 4: nedflyttningskval.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 södra
Lag 1–3: Slutspel Lag 4: nedflyttningskval.Lag 8–10: Nedflyttade.

SM-slutspel

Åttondelsfinaler
23 februari 1997: Rönnby IBK-IBK Lockerud 3-5
23 februari 1997: Per Ols BoIS-Skellefteå IBK 1-7
23 februari 1997: Pixbo IBK-Sjöstads IF 4-6
23 februari 1997: Uppsala City IBK-Växjö IBK 5-4 (sudden death)
23 februari 1997: Örnsköldsviks SK-Hindås IBK 8-5
23 februari 1997: Balrog IK-Jönköpings IK 4-1
23 februari 1997: LUGI IK-IBF Falun 1-3
23 februari 1997: KFUM Örebro-Högdalens AIS 2-5
2 mars 1997: IBF Falun-LUGI IK 3-2 (sudden death, IBF Falun vidare med 2-0 i matcher)
2 mars 1997: Jönköpings IK-Balrog IK 3-6 (Balrog IK vidare med 2-0 i matcher)
2 mars 1997: Sjöstads IF-Pixbo IBK 6-4 (Sjöstads IF vidare med 2-0 i matcher)
2 mars 1997: Hindås IBK-Örnsköldsviks SK 3-4 (Örnsköldsviks SK vidare med 2-0 i matcher)
2 mars 1997: Skellefteå IBK-Per Ols BoIS 7-5 (Skellefteå IBK vidare med 2-0 i matcher)
2 mars 1997: Växjö IBK-Uppsala City IBK 2-3 (Uppsala City IBK vidare med 2-0 i matcher)
2 mars 1997: Högdalens AIS-KFUM Örebro 5-0 (Högdalens AIS vidare med 2-0 i matcher)
2 mars 1997: IBK Lockerud-Rönnby IBK 3-2 (IBK Lockerud vidare med 2-0 i matcher)

Kvartsfinaler
16 mars 1997: IBF Falun-Högdalens AIS 2-3 (sudden death)
16 mars 1997: Uppsala City IBK-Örnsköldsviks SK 2-1
16 mars 1997: Balrog IK-IBK Lockerud 4-2
16? mars 1997: Högdalens AIS-IBF Falun 1-2
22 mars 1997: Örnsköldsviks SK-Uppsala City IBK 1-3 (Uppsala City IBK vidare med 2-0 i matcher)
22 mars 1997: Skellefteå IBK-Sjöstads IF 3-1
22 mars 1997: IBK Lockerud-Balrog IK 4-3
22 mars 1997: IBF Falun-Högdalens AIS 1-4 (Högdalens AIS vidare med 2-1 i matcher)
23 mars 1997: IBK Lockerud-Balrog IK 2-7 (Balrog IK vidare med 2-1 i matcher)
23 mars 1997: Sjöstads IF-Skellefteå IBK 5-6 (Skellefteå IBK vidare med 2-1 i matcher)

Semifinaler
31 mars 1997: Uppsala City IBK-Högdalens AIS 6-5 (sudden death)
31 mars 1997: Balrog IK-Skellefteå IBK 3-4 (sudden death)
3 april 1997: Högdalens AIS-Uppsala City IBK 6-1
5 april 1997: Högdalens AIS-Uppsala City IBK 4-1 (Högdalens AIS vidare med 2-1 i matcher)
5 april 1997: Skellefteå IBK-Balrog IK 2-1 (Skellefteå IBK vidare med 2-0 i matcher)

Finaler
12 april 1997: Högdalens AIS-Skellefteå IBK 5-3
19 april 1997: Skellefteå IBK-Högdalens AIS 5-2
20 april 1997: Skellefteå IBK-Högdalens AIS 3-6 (Högdalens AIS svenska mästarinnor med 2-1 i matcher)

Källor
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015

Externa länkar

Sport i Sverige 1996
Sport i Sverige 1997
1996
Innebandysäsongen 1996/1997